Публий — римское мужское имя.

Публий может иметь отношение к:
 Публий — коллективный псевдоним авторов «Федералиста».
 Публий Валерий Публикола — один из основателей римской республики, четырежды консул.
 Публий Валерий Публикола — консул 475 и 460 годов до н. э.
 Публий Валерий Публикола — консул 352 года до н. э.
 Публий Вергилий Марон — национальный поэт Древнего Рима, автор «Энеиды».
 Публий Клодий Пульхр — римский политик, из патрицианского рода Клавдиев.
 
 Публий Корнелий Тацит — древнеримский историк.
 Публий Овидий Назон — древнеримский поэт, известный любовными элегиями, а также поэмами «Метаморфозы» и «Искусство любви».
 Публий Отшельник (IV век) — христианский сирийский подвижник, преподобный.
 Публий Папиний Стаций — латинский поэт, автор эпических поэм «Фиваида» и (незавершенной) «Ахиллеида», и сборника «Сильвы».
 Публий Сир — римский мимический поэт эпохи Цезаря и Августа.

См. также 
 Страницы, начинающиеся с «Публий»

Мужские имена
Имена латинского происхождения